Місцевості:
 Нижньодніпровськ — район міста Дніпра
 Нижньодніпровськ-Вузол — житловий район на північному заході Самарського району міста Дніпро

Залізниця:
 Нижньодніпровськ — залізнична станція Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці
 Нижньодніпровськ-Вузол — залізнична станція Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці
 Нижньодніпровськ-Пристань — залізнична станція Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці